Альби́на Алексáндровна Шульгинá (Михáйлова) (18 августа 1937 — 4 августа 2009) — советская и российская сценаристка, поэтесса, драматург.

Биография 
Альбина Шульгина родилась в глухой деревушке на берегу Вятки.
Училась в Литературном институте в Москве. Поддавшись романтическому порыву, перевелась на заочное обучение и уехала на Братскую ГЭС, где несколько лет работала бетонщицей.
В 1964 году пришла на «Ленфильм». По её сценариям здесь было создано более 40 фильмов: «Виринея» (1968), «Соло» (1980), «Год собаки» (1994), которые были отмечены международными премиями. Её лента «Завтрак на траве» (1981) собрала самое большое в СССР количество зрителей.

Фильм «Соло» режиссёра Константина Лопушанского был отмечен многочисленными международными премиями. Фильм «Год собаки» (режиссёр Семен Аранович) получил «Серебряного медведя» на международном кинофестивале в Берлине в 1994 году.

Кинокартины «Колесо любви» (1994) (режиссёр Эрнест Ясан), «Месяц август» (1971), «Пока стоят горы» (1976), «Таёжная повесть» (1979), «Мера пресечения» (1983) до сих пор любят зрители.

В последние годы Шульгина работала над сценариями для телесериалов («Бандитский Петербург» (1 и 2 части) и «Чёрный ворон»).

По либретто Шульгиной поставлены спектакли в театрах Петербурга, Москвы, Красноярска, Мурманска, Абакана. На её стихи писали музыку композиторы Валерий Гаврилин, Николай Морозов, Андрей Петров, Виктор Плешак, Евгений Крылатов, Александр Журбин.

С 2000 года на сцене литературно-мемориального музея Ф. М. Достоевского с успехом шёл спектакль в постановке Георгия Васильева «Обняться и заплакать» по пьесе Альбины Шульгиной, написанной по мотивам повести Достоевского «Вечный муж», в спектакле были задействованы артисты Валерий Кухарешин и Сергей Бызгу.

Шульгина выпустила также 2 поэтических сборника — «Стихи на „чёрный день“» и «Стихи. Песни. Театр».

Как вспоминал Виктор Плешак: «Однако несмотря на свою популярность она была далека от суетности жизни… не ходила на премьеры, старалась быть дальше от светской жизни. Альбина всегда могла найти нужные и важные поэтические строки, которые дойдут до каждого». Последняя их совместная работа — песня-гимн, которую они написали к предстоящему 300-летию Царского Села.

Личная жизнь 
Жена кинорежиссера и сценариста  Вадима Васильевича Михайлова (1931—2023).

В браке, в 1972 году, родилась дочь, Михайлова Анастасия Вадимовна, в 1993 году окончила институт им Репина, художник.

Альбина Шульгина скончалась 4 августа 2009 года в своей петербургской квартире.

Урна с прахом захоронена на  Смоленском православном кладбище рядом с матерью, Беловой Евгенией Филипповной (1915—1994).

Сочинения

Сценарии 

 2010 — Дом у большой реки
 2008 — Дилер
 2000 — Чёрный ворон
 2000 — Бандитский Петербург—1 (Барон)
 2000 — Бандитский Петербург—2 (Адвокат)
 1994 — Год собаки
 1994 — Колесо любви
 1989 — Молодой человек из хорошей семьи
 1986 — Прорыв
 1985 — Встретимся в метро
 1983 — Мера пресечения
 1983 — Средь бела дня…
 1982 — Сквозь огонь
 1981 — Штормовое предупреждение
 1980 — Соло (короткометражный)
 1979 — Личное свидание (короткометражный)
 1979 — Пристань (короткометражный)
 1979 — Таёжная повесть
 1976 — Обычный месяц
 1976 — Пока стоят горы
 1971 — Месяц август
 1968 — Виринея
 1967 — Браслет-2

Сборники стихов 

Альбина Шульгина. Стихи. Интернет журнал «Что есть Истина» № 15 2008 г. http://istina.russian-albion.com/ru/chto-est-istina--015-dekabr-2008-g/a-shulgina

Примечания

Ссылки 
 Имечко растаяло"… А имя — осталось!. Музыкальный вестник. Интервью
 Альбина Шульгина. Город Пушкин. ИНФО
 

Сценаристы СССР
Драматурги СССР
Поэты СССР
Поэты России
Драматурги России
Сценаристы России
Похороненные на Смоленском православном кладбище